Coppa del Mondo di slopestyle – trofeo assegnato in base alla Coppa del Mondo di freestyle
 Coppa del Mondo di slopestyle – trofeo assegnato in base alla Coppa del Mondo di snowboard